The Dictator (1915), een Amerikaanse avonturenfilm uit 1915
The Dictator (1922), een Amerikaanse avonturenfilm uit 1922
The Dictator (1935), een Britse romantische film uit 1935
The Great Dictator, een Amerikaanse film uit 1940 met Charlie Chaplin in de hoofdrol
The Dictator (1988), een Amerikaanse komedieserie uit 1988
The Dictator (2012), een Amerikaanse komediefilm uit 2012 met Sacha Baron Cohen in de hoofdrol